Арме́ния — многозначный термин.

Государства 
 Армения () — государство в Закавказье.
 Армянская Советская Социалистическая Республика — союзная республика в составе Союза ССР (1936—1990).
 Социалистическая Советская Республика Армения — республика в составе ЗСФСР (1922—1936).
 Социалистическая Советская Республика Армения — независимое государство (советская республика) (1920—1922).
 Республика Армения (Первая республика) (1918—1920)
 Великая Армения (189 до н. э.—428)
 Армянское царство (885—1045)
 Армянское Киликийское царство (1198—1375)

Исторические регионы 
 Армения — область исторического проживания армян.
 Западная Армения
 Высокая Армения
 Восточная Армения
 Персоармения
 Малая Армения
 Первая Армения
 Вторая Армения
 Третья Армения
 Четвёртая Армения
 Армения (сатрапия)
 Внутренняя Армения
 Монгольская Армения

Населённые пункты 
 Армения — крупный город в Колумбии, столица департамента Киндио.
 Армения — город и муниципалитет в Колумбии, на территории департамента Антьокия.
 Армения — село в Белизе, в округе Кайо, в 8 км к югу от столицы Бельмопан.
 Армения — город и муниципалитет на западе Сальвадора, в департаменте Сонсонате.
  — город в штате Висконсин, США.
  — поселение в штате Пенсильвания, США.
 Маленькая Армения — община в Лос-Анджелесе, штата Калифорния, США.

Суда 
 «SS Armenian» — английский грузо-пассажирский пароход, спущенный на воду в 1895 году и потопленный немецкой подводой лодкой в 1915 году.
 «Армения» — пассажирско-грузовой теплоход, спущенный на воду в 1928 году и потопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года вблизи побережья Крыма.
 «Армения» — пассажирское речное судно, дизель-электроход проекта 785, который был построен в 1953 году на словацкой судоверфи Slovenske lodenice в городе Комарно. Утилизовано в ноябре 2016 года.
 «Армения» — судно класса Михаил Калинин, построенное в 1963 году в ГДР. Утилизовано в 1995 году под названием «Arm».

Авиакомпании 
 Armenia Airways — авиакомпания основанная в 2015 году
 Air Armenia — авиакомпания основанная в 2003 году и обанкротившаяся в 2015 году.

Другое 
 «Армения» — марка папирос.
 «Айастан» («Армения») — издаваемая в Тифлисе в 1917—1918 годах ежедневная армянская патриотическая газета.
 (780) Армения — астероид главного пояса, открытый в 1914 году.
 «Армения 1» — телеканал в Армении основанный в 1955 году.
 «Армения 2» — основанный в 1999 году частный республиканский телеканал.
 Павильон № 68 «Армения» на ВДНХ
 «Арарат-Армения» — футбольный клуб из Еревана, Армения.
  (или «Уэст Армения») (, ) — футбольный клуб из Еревана, Армения.

См. также 
 Армянское нагорье

Примечания